Электросигнал (электрический сигнал) — многозначное понятие:
 «Электросигнал» — воронежское предприятие радиоэлектронной отрасли российского военно-промышленного комплекса.
 «Электросигнал» — дербентский завод, осуществляющий разработку аппаратуры внутренней связи и коммутации (АВСК) для различных подвижных объектов наземных, воздушных и морских.
 «Электросигнал» — новосибирский завод, осуществляющий разработку и производство различной радиоэлектронной продукции для ряда промышленных отраслей.

Примечания